Thank God It’s Friday (Abkürzung TGIF) steht für:

 Thank God It’s Friday, Originaltitel von Gottseidank, es ist Freitag, US-amerikanischer Film von Robert Klane (1978)
 Last Friday Night (T.G.I.F.), Lied von Katy Perry (2011)

 TGI Friday’s, US-amerikanischer Restaurantkettenbetreiber